Lubiewo (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in powiat Tucholski, of
Lubiewo (Koejavië-Pommeren), een dorp in deze Poolse landgemeente.